Ге́рман Мю́ллер (): Мюллер, Герман (1850—1927) — швейцарский ботаник, физиолог растений, энолог-производитель вина.
 Мюллер, Герман (1829—1883) — немецкий естествоиспытатель.
 Мюллер, Герман (1876—1931) — рейхсканцлер Веймарской республики.
 Мюллер, Герман Александр (1814—1894) — немецкий писатель, археолог и поэт.
 Мюллер, Герман-Франц (1866—1898) — австрийский врач, исследователь чумы.